Claude Galarneau (1925 à Donnacona, Québec - ) est un professeur et historien québécois.
Michel Galarneau (né le  à Montréal au Canada) est un joueur de hockey sur glace franco-canadien retraité.